Hydrochorema är ett släkte av nattsländor. Hydrochorema ingår i familjen Hydrobiosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Hydrochorema